Boost steht für
 Boost (C++-Bibliothek), eine freie C++-Bibliothek
 Boost (Strahlentherapie), eine nebenwirkungsarme lokale Strahlendosiserhöhung  zur Verbesserung der Ansprechrate einer Strahlentherapie
 die spezielle Lorentztransformation (auch Lorentz-Boost), die in der speziellen Relativitätstheorie verwendet wird, um von einem Koordinatensystem in ein anderes umzurechnen
 Boost-Converter in der Elektronik
 Boost (Spendenmarketing), eine Internetplattform, die es ermöglichte, beim Onlinehandel anfallende Provisionen an anerkannt gemeinnützige Vereine und Einrichtungen zu spenden; 2017 von Bildungsspender übernommen
 Boost (Fluggesellschaft), eine von Air France/KLM projektierte Billigfluggesellschaft
 Schiffswerft Hans Boost, eine 1920 gegründete Werft in Trier

Boost ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Joseph Boost (1776–1853), deutscher Mediziner und Adjunkt der Mairie Cochem
 Hermann Boost (1864–1941), deutscher Architekt
 Johann Adam Boost (1775–1852), deutscher Ökonom, Beamter und Autor
 Karl Boost (1802–1877), deutscher Arzt und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Karl Joseph Schweikard Boost, deutscher Jurist und Jakobiner
 Katja Boost (* 1972), deutsche Opern-, Oratorien-, Lied- und Konzertsängerin
 Werner Boost (* 1928), mutmaßlicher deutscher Serienmörder
 Wim Boost (1918–2005), niederländischer Zeichner

Siehe auch:
 Booster
 Bost